Руфат Гулиев (; 4 декабря 1972) — азербайджанский футболист, полузащитник, тренер. Выступал за сборную Азербайджана.

Биография 
С 1992 года начал выступать в высшей лиге Азербайджана за клуб «Туран» (Товуз). В его составе провёл четыре сезона, за это время становился чемпионом (1993/94), серебряным (1994/95) и бронзовым (1992, 1993) призёром чемпионата страны. В 1995 году перешёл в «Хазри Бузовна» (Баку), с этим клубом был серебряным (1995/96) и бронзовым (1996/97) призёром чемпионата, финалистом Кубка Азербайджана (1996/97). Затем играл за «Карабах» (Агдам) и бакинские «Бакылы», «Шафа», «АНС Пивани», но ни с одним из этих клубов не попадал в призовую тройку.

С 2000 года в течение четырёх сезонов выступал в Иране за клубы «Эстегляль» и «Санат Нафт». В составе «Эстегляля» был чемпионом (2000/01), серебряным призёром (2001/02) чемпионата Ирана, обладателем Кубка Ирана (2001/02). В конце карьеры вернулся на родину и провёл один сезон за «Туран» (Товуз).

В национальной сборной Азербайджана дебютировал 1 марта 1997 года в товарищеском матче против Эстонии. В течение двух лет был игроком стартового состава сборной, однако к весне 1999 года потерял место в составе и затем почти два года не играл за команду. В 2001 году вернулся в состав, но как правило выходил на замены. Всего в 1997—2002 годах провёл 27 матчей за сборную.

В 2010-е годы несколько лет тренировал клуб первого дивизиона Азербайджана «Ахсу», приводил его к победе в турнире. Принимал участие в матчах ветеранов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Хазри Бузовна»
Игроки ФК «Бакылы»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК «АНС Пивани»
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Санат Нафт»
Футбольные тренеры Азербайджана